Вачёв:

 Вачёв — река в России, протекает в Томской области.
 Вачёв 2-й — река в России, протекает в Томской области.